Morlet,  commune française du département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté ;

 Christophe de Morlet mort en 1633, prélat belge du .
 Jean Morlet (1931-2007), géophysicien français ;
 Laurent-Joseph Morlet (1823-1892), biologiste français ;
 Marie-Thérèse Morlet (1913-2005), linguiste française.

Homophones :
 Morley, commune française de la Meuse, en Lorraine.

Liens externes